La saison 1982-1983 est la  de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ouest. Les Broncos de Lethbridge remporte la Coupe du Président en battant en finale les Winter Hawks de Portland. Par la suite, les Winter Hawks sont les hôtes de la Coupe Memorial et deviennent la première formation américaine à remporter ce tournoi.

Saison régulière 
Avant le début de la saison, les Bighorns de Billings sont relocalisés vers Nanaimo en Colombie-Britannique et prennent le nom des Islanders de Nanaimo. 

La LHOu voit également deux nouvelles franchises apparaître, soit les Raiders de Prince Albert et les Wings de Kelowna. Prince Albert rejoint la division Est alors que Kelowna s'aligne pour la division Ouest.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Honneurs et trophées 
 Trophée Scotty-Munro, remis au champion de la saison régulière : Blades de Saskatoon.
 Trophée du Joueur le plus utile (MVP), remis au meilleur joueur : Mike Vernon, Wranglers de Calgary.
 Trophée Bob-Clarke, remis au meilleur pointeur : Dale Derkatch, Pats de Regina.
 Trophée du meilleur esprit sportif : Darren Boyko, Warriors de Winnipeg.
 Trophée commémoratif Bill-Hunter, remis au meilleur défenseur : Gary Leeman, Pats de Regina.
 Trophée Jim-Piggott, remis à la meilleure recrue : Dan Hodgson, Raiders de Prince Albert.
 Trophée Del-Wilson, remis au meilleur gardien : Mike Vernon, Wranglers de Calgary.
 Trophée Dunc-McCallum, remis au meilleur entraîneur : Daryl Lubiniecki, Blades de Saskatoon.

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1982
Hockey sur glace en 1983
Saison de la LHOu